Josep Maria Benet i de Caparà (Barcelona, 20 de febrer de 1905 - Mafet, 3 de juliol de 1977), advocat i militar català
 Josep Maria Benet i Jornet (Barcelona, 1940 - Lleida, 6 d'abril de 2020), dramaturg i guionista català
 Josep Maria Benet Ferran o Tatxo Benet, empresari català